Seelberg steht für

 Seelberg (Cannstatt), Stadtteil vom Stadtbezirk Bad Cannstatt in Stuttgart
 Seelberg (Hannover), Erhebung im hannoverschen Stadtteil Misburg auf einer eiszeitlichen Grundmoräne
 Friedhof Seelberg, als Grünfläche aufgelassener, denkmalgeschützter historischer Friedhof in Misburg, Hannover

Siehe auch:
 Selberg
 Seeberg